Cerro Prieto bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Prieto (Pima County, Arizona)	
 Cerro Prieto (Pinal County, Arizona)	
 Cerro Prieto (New Mexico)	
 Cerro Prieto (Puerto Rico)